Persepolis FC is een Iraanse voetbalclub uit Teheran. In Iran staat de club ook wel bekend als 'Pirouzi', wat overwinning in het Perzisch betekent. Persepolis FC werkt zijn wedstrijden af in het Azadistadion, waar ook aartsrivaal Esteghlal FC speelt. In Nederland is de club voornamelijk bekend als de oude club van Arie Haan: hij trainde de club van februari tot augustus 2006.

Erelijst
Landskampioen (13x)
 1972, 1974, 1776, 1996, 1997, 1999, 2000, 2002, 2008, 2017, 2018, 2019, 2020

Hazfi Cup (6x)
 1987, 1991, 1999, 2010, 2011, 2019

Aziatische beker voor bekerwinnaars (1x)
 1991

Seizoenen

Bekende (oud-)trainers 

  Frans van Balkom

Iraanse voetbalclub
Sport in Teheran